Lugares no México
 Hidalgo (México), estado 
 Hidalgo (Nuevo León), cidade 
 Miguel Hidalgo (Distrito Federal)
 Ciudad Hidalgo

Lugares nos Estados Unidos
 Hidalgo (Illinois)
 Hidalgo (Texas)
 Condado de Hidalgo (Novo México)
 Condado de Hidalgo (Texas)

Outros usos
 Hidalgo (filme), com Viggo Mortensen
 944 Hidalgo, asteroide

Desambiguação